Lutke-î Birasiye kan syfta på följande platser:

Irak 

 Qimmat Pīrsīyah, bergstopp, Dahuk, 
 Qimmat Birāsīyah, bergstopp, Dahuk, 

Robotskapade Irakförgreningar